Kardos László (1898–1987) irodalomtörténész, kritikus, műfordító, az MTA tagja
Kardos László (1905–1962) filmrendező
Kardos László (1918–1980) néprajzkutató, szociológus
Kardos László (1948–1999) szociológus
Kardos László (1965) kosárlabdázó